Шавье́р Куга́т ( , полное имя Francesc d’Asís Xavier Cugat Mingall de Bru i Deulofeu; 1 января 1900, Жирона — 27 октября 1990, Барселона) — испано-американский руководитель джазового оркестра, аранжировщик, певец, актёр, режиссёр и сценарист. Один из ключевых популяризаторов латиноамериканской музыки в Америке.

Биография 

Родился в первый день 1900 года в Жироне. Его семья эмигрировала на Кубу, когда Шавьеру было пять лет. Там он был обучен игре на скрипке и играл в оркестре Национального театра в Гаване. 6 июля 1915 года вся семья эмигрировала в Нью-Йорк. Здесь он начинает играть в группе под названием «Gigolos» во время повального увлечения танго. Когда популярность танго пошла на убыль, он устроился карикатуристом в «Лос-Анджелес Таймс». В конце 1920-х годов, когда звук стал использоваться в фильмах, он создал оркестр танго, с которым добился определённых успехов в первых коротких музыкальных фильмах. К началу 1930-х годов он начал появляться со своей группой в художественных фильмах. В 1931 году его группу пригласили на открытие отеля «Waldorf Astoria» в Нью-Йорке, в котором позже они играли на постоянной основе. На протяжении 30 лет он курсировал между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, чередуя выступления в отелях, на радио, записи и съёмки в кино. В 1940-x годах с его оркестром выступала, записывалась для радио и снималась в кино певица Лина Ромэй . После перенесённого в 1971 году инсульта Кугат прекратил музыкальную деятельность и вернулся в Испанию.

Шавьер Кугат умер от сердечной недостаточности в возрасте 90 лет в Барселоне и был похоронен в своём родном городе .

Дискография 
  — «Xavier Cugar & his Ochestra. Rumba Rumbero»
  — «Xavier Cugat & his Orchestra»
  — «Bread, Love and Cha Cha Cha»
  — «The King Plays Some Aces»
  — «That Latin Beat!»
  — «Cugi’s Cocktails»

Фильмография

Кинокомпозитор 
  — Captain Thunder
  — The Lash
  — Charros, gauchos y manolas
  — «Белый зомби»
  — «Длинный, длинный трейлер»
  — Donatella

Режиссёр 
  — Un fotógrafo distraído короткометражный
  — Charros, gauchos y manolas (также сценарист)

Актёр 
  Весёлая вдова / The Merry Widow — руководитель оркестра
  A Spanish Ensemble короткометражный — камео
  Mexicana короткометражный — камео
  — The Lash — руководитель оркестра
  Go West Young Man — руководитель оркестра в «Drifting Lady»
  Let’s Go Latin короткометражный — камео
  You Were Never Lovelier — камео
  Stage Door Canteen — камео
  The Heat’s On — руководитель оркестра
  Two Girls and a Sailor — камео
  Bathing Beauty — руководитель оркестра
  Week-End at the Waldorf — руководитель оркестра
  Holiday in Mexico — камео
  No Leave, No Love — камео
  This Time for Keeps — руководитель оркестра
  On an Island with You — камео
  «Свидание с Джуди» / A Date with Judy — руководитель оркестра
  Luxury Liner — камео
  Neptune’s Daughter — камео
  Xavier Cugat and His Orchestra короткометражный — камео
  The Red Skelton Show (ТВ-сериал) / эпизод № 4.7 — президент южноамериканской страны
  "Чикагский синдикат" — Бенни Чико
  The Eddy Duchin Story — камео
  Donatella — камео
  A sud niente di nuovo
  Das Feuerschiff
  Sábado 64 (ТВ-сериал) / эпизод 13 марта 1965
  The Monitors — Bug for Culture
  Финкс — камео
  La gente quiere saber (ТВ-сериал) / эпизод 4 апреля 1973
  Nunca en horas de clase — президент
  Taxi короткометражный

Примечания

Ссылки 

Латиноамериканская музыка
Умершие от сердечной недостаточности
Иммигрировавшие на Кубу из Испании
Иммигрировавшие в США из Испании
Исполнители Mercury Records
Исполнители RCA Victor
Исполнители Columbia Records